Ел Милагро де Диос има више значења:

 Ел Милагро де Диос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Милагро де Диос (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику